Abayomi ist der Familienname folgender Personen:
 Adeyemi Abayoni (* 1947), nigerianischer Boxer
 Oyinkan Abayomi (1897–1990), nigerianische Politikerin und Frauenrechtlerin